Aliev (masculin ; en russe : Алиев) ou Alieva (féminin ; en ), est un patronyme très répandu chez les musulmans de la fédération de Russie (notamment chez les Daghestanais). Il est dérivé du prénom  (Али), et signifie « Fils d'Ali » ou « Fille d'Ali ».

Patronyme 

 Dmitri Aliev (1999-), patineur artistique russe ;
 Mourad Aliev (1995-), boxeur français ;
  (1922-1981), soldat russe, héros de l'Union soviétique ;
 Moukhou Aliev (1940-), homme politique de la fédération de Russie, président du Daghestan de 2006 à 2010 ;
 Moukhtar Äliev (1933-2015), médecin et homme politique kazakh ;
 Rakhat Aliev (1962-2015), homme politique, homme d'affaires et diplomate kazakh, fils du précédent.

 Adilia Alieva, pianiste azerbaïdjanaise ;
 Fazu Alieva (1932-2016), poétesse, écrivaine et journaliste russe ;
 Maliak Alieva (1995-), pongiste handisport russe ;
 Margarita Alieva, taekwondoïste russe ;
 Mehriban Aliyeva (1964-), femme d'État azerbaïdjanaise ;
 Olesja Alieva (1977-),  skieuse alpine russe.

Variante 
 

Patronyme russe